Die 2. Liga 1962 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis Juni 1962. Sie galt als Übergangssaison. Ab der folgenden Saison wurde im Herbst-Frühjahr-Rhythmus gespielt.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurde in zwei Gruppen zu je acht Vereinen aufgeteilt. Jedes Team spielte an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten zwei Teams jeder Gruppe stiegen in die 3. Liga ab.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit statt des Torquotienten die Tordifferenz.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962